Intimate steht für:

 Intimate (Fernsehserie)
 Intimate (Webserie)